

Ім'я 
Петрос (, ) — чоловіче ім'я, в перекладі із давньогрецької мови — «скеля, камінь»
 Петрос Адамян (1849–1891) — вірменський актор
 Петрос Браїлас-Арменіс (1812–1884) — грецький філософ, журналіст та політичний діяч
 Петрос Вулгаріс (1884–1957) — грецький адмірал, прем'єр-міністр країни 1945 року
 Петрос Гевондян (1964–1994) — вірменський військовий діяч
 Петрос Мавроміхаліс (1765–1848) — прем'єр-міністр тимчасового уряду Греції 1823 року
 Петрос Персакіс (1879–1952) — грецький спортивний гімнаст, двічі призер літніх Олімпійських ігор 1896 року
 Петрос Протопападакіс (1854–1922 — грецький політик, прем'єр-міністр країни

Гори 
 Петрос (2020 м) — Чорногірський масив
 Петрос (П'єтросул, 1784 м) — Мармароський масив
 Петрос (1702 м) — гора у центральній частині масиву Ґорґани (Українські Карпати).

Див. також 
 Великий Петрос (Петрос, 1765 м, за іншими даними 1702 м) — масив Ґорґани
 Петросул (1855 м) — Чорногірський масив
 Петрос — печера, яка розташована на схилах г. Петрос
 Петросул (2102 м) — Келіманські гори, (Румунія)
 П'єтрос (П'єтросул, 2303 м) — Родна гори, (Румунія)

Село 
 Петрос — село у повіті Хунедоара, Румунія

Річка 
 Петрос — річка в Україні, ліва притока Лімниці

Інше 
 Петрос — рожевий пелікан, офіційний талісман грецького острова Міконос